Ziehkrankheit bezeichnete:
 eine mit Krämpfen verbundene Erkrankung (Veitstanz, die „ziehende Seuche“ Ergotismus)